Dersch ist der Familienname folgender Personen:

 Eckard von Dersch († 1405), Bischof von Worms
 Hans Dersch (* 1967), US-amerikanischer Schwimmer
 Heinrich Dersch (1889–1967), deutscher expressionistischer Maler und Zeichner
 Helmut Dersch (1929–2010), deutscher Politiker (SED)
 Hermann Dersch (1883–1961), deutscher Jurist
 Karl J. Dersch (* 1935), deutscher Industriemanager
 Mathias Dersch (1865–1943), österreichischer Politiker (CSP)
 Petra Dersch (* 1965), deutsche Mikrobiologin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Dersch (1877–1942), deutscher Historiker und Archivar

Dersch ist ebenfalls der Familienname eines erloschenen hessischen Adelsgeschlechts: Dersch (Adelsgeschlecht)